Odžak je lahko:
 BiH
 Odžak
 Odžak, Bugojno
 Odžak, Glamoč
 Odžak, Hadžići
 Odžak, Ilijaš
 Odžak, Kupres
 Odžak, Livno
 Odžak, Nevesinje
 Odžak, Novo Goražde
 Odžak, Višegrad
 Odžak, Vlasenica

 Črna gora
 Odžak, Pljevlja